Sainte-Geneviève-des-Bois ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne)
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret)